Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1973.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 12. bis 18. Juni 1973, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 13 (1. Juli-Ausgabe 1973)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1973